Biofisioteràpia, teràpia mèdica basada en estímuls físics
 Tonyina (del seu nom en anglès Blue Fin Tuna), peix teleosti de la família dels escòmbrids
 Escala de Beaufort, mesura empírica de la intensitat del vent